153-й пехотный Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Формирование и кампании полка 
Сформирован на Кавказе 6 ноября 1863 г. — из 6-го резервного батальона Крымского пехотного полка (старого, сформированного в 1803 г.) и резервного Кавказского № 1 батальона (сформирован в 1829 г. из Ставропольского внутреннего гарнизонного батальона,); 25 марта 1864 г. назван 153-м пехотным Бакинским; 25 сентября 1869 г. полку присвоено наименование 153-го пехотного Бакинского Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полка. 1 августа 1874 г. полк переформирован в 4-батальонный. На сформирование нового батальона поступил Кутаисский губернский батальон (образован из 3-го батальона Мингрельского пехотного полка), принявший в полку наименование 1-го батальона. Старшинство Бакинского полка — с 6 ноября 1863 г.

Бакинский полк принял участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. на Кавказском театре. Бакинский полк в составе колонны полковника князя Амираджибова 4 мая штурмовал и взял у Ардагана Гюлавердынские высоты и 5 мая взял укрепление Ахали. Другим громким делом Бакинцев было взятие форта Азизие, в ночь на 28 окт. 1877 г. Овладение этим фортом должно было находиться в связи с одновременным взятием трёх остальных фортов, защищавших подступы к Эрзеруму. Однако задача выполнена была только одним Бакинским полком, взобравшимся на вал по штурмовым лестницам и овладевшим укреплением после ночного штыкового боя. На следующее утро, 29 октября, вследствие отсутствия поддержки, полку пришлось отступить, причём отступление совершалось под натиском наседавших турок и под убийственным огнём; несмотря на это, полку удалось привести с собою около 600 человек пленных, взятых ночью. Помимо этих выдающихся подвигов, полк отличился: 12 августа 1877 г. — при занятии Аббас-Гельского перевала, 8 сентября — в бою за сел. Чарухчи, 19 и 20 сентября — при наступлении против Кизил-Гула, 2 и 3 октября — при взятии Авлиара и Визинкейских высот, повлёкшем капитуляцию Омера-паши, и 23 октября — при атаке укреплённой позиции Деве-Бойну.

В Первую мировую войну полк находился на Кавказском фронте, принимал участие во всех крупнейших операциях кавказских войск, отличился в Сарыкамышском оборонительном сражении 1914—1915 гг., июльской операции 1915 г. и особенно в Эрезерумской операции в январе 1916 г., где, состоя в боевых группах генералов Арджеванидзе и затем Ласточкина, блистательно защищал позиции на Деве-Бойну от сильнейших атак турок.

Знаки отличия 

 Полковое знамя — Георгиевское, с надписью: «За отличие в сражении 25 октября 1855 г. на р. Ингуре, за взятие Ардагана 4 и 5 мая и форта Азизие 28 октября 1877 г.». Первое отличие было пожаловано 30 августа 1856 г. Грузинскому лин. № 1 батальону за Крымскую войну, а два последние — всем 4 батальонам 13 окт. 1878 г.
 В 1-м батальоне знаки на шапках (у офицеров нагрудные) с надписью «за отличие». Пожалованы 23 сент. 1830 г. 3-му батальону Мингрельского пехотного полка за отличия в войнах русско-персидской 1826—1827 гг. и русско-турецкой 1828—1829 гг.
 Поход за военное отличие, пожалован полку 13 октября 1878 г. за русско-турецкую войну 1877—1878 гг. — всем 4 батальонам.

Шеф полка 
 25.09.1869 — ? гг. — великий князь Сергей Михайлович.

Командиры полка 
 в 1867 г. — полковник Кобиев
 1871 — 1878 — полковник Иванов, Афанасий Иванович
 в 1882 г. — полковник Запорожченко
 20.11.1895 — 15.11.1897 — полковник Попов, Иван Васильевич
 в 1909 г. — полковник Лескевский, Иосиф Александрович
 16.12.1912 — ? гг. — полковник Васильев, Константин Степанович
 1915 — 6.04.1916 гг. — полковник Бек-Пирумов, Даниил Абиссогомонович
 7.04.1916 — ? гг. — полковник Масловский, Евгений Васильевич
 5.04 — 07.1917 — полковник (затем генерал-майор) Драценко, Даниил Павлович

Другие формирования этого имени 
В русской императорской армии существовал ещё один Бакинский пехотный полк. Он имеет следующую историю. В 1722 г. четыре роты Московского пехотного полка приняли участие в походе в Персию, и находились при занятии Дербента и Баку. Эти роты 24 июня 1724 года поступили на сформирование Бакинского пехотного полка, который в 1741 году пошёл на комплектование экипажей Каспийского флота.

Люди связанные с полком 
 Виндушев, Константин Николаевич —  С мая 1916 года по май 1917 года  составе полка воевал рядовым и младшим унтер-офицером  на Кавказском фронте.

Примечания

Источники 
 
 Корсун Н. Г. Кавказский фронт Первой мировой войны. М., 2004
 Поземковский М. М. Боевая деятельность в 1877—1878 гг. 153 пехотного Бакинского Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полка. Тифлис, 1888. на сайте Руниверс
 Энциклопедия военных и морских наук под редакцией Г. А. Леера. Т. I. на сайте Руниверс.

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году